

Presentación previa 
Guillermo Durán y Horacio Zeballos eran los defensores del título pero decidieron no participar este año.

Brian Baker y Ryan Harrison ganaron el título tras derrotar en la final Purav Raja y Divij Sharan.

Cabeza de serie

  Dennis Novikov /  Julio Peralta (Cuartos de final)
  Dean O'Brien /  Donald Young (Primera ronda)

<ol start=3>
  Purav Raja /  Divij Sharan ''(Finalistas)
  Sekou Bangoura /  Darren Walsh ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Savannah 2016